

Chiesa anglicana
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Roma

Chiesa cattolica
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Bergamo
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Firenze
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Camino al Tagliamento
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Mantova
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Monaco di Baviera
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Novara
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Ospedaletto
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Padova
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Parma
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Reggio Emilia
Chiesa di Ognissanti – chiesa cattolica di Roma
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Roncade
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Sutrio in provincia di Udine
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Trani in provincia di Barletta
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Valenzano in provincia di Bari
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Venezia
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Venezia-Pellestrina
Chiesa di Ognissanti – chiesa di Vilnius

Pagine correlate 
 Chiesa di Tutti i Santi